Die 6. Etappe der Tour de France 2016 wurde am 7. Juli 2016 ausgetragen. Die Flachetappe führte über 190,5 Kilometern von Arpajon-sur-Cère nach Montauban. Es gab eine Bergwertung der 4. und zwei Bergwertungen der 3. Kategorie sowie einen Zwischensprint in Montbazens nach 77,5 Kilometern.

Rennverlauf 
Schon wenige Minuten nach dem Start bildete sich eine Ausreißergruppe mit Jan Bárta (BOA) und Yukiya Arashiro (LAM), die ihren Vorsprung auf etwa 4 Minuten ausbauen konnte. Das Peloton holte die Ausreißer 20 km vor dem Ziel ein und am Kopf des Feldes positionierten sich die Sprintermannschaften für den Massensprint am Ziel. Im Zielsprint setzte sich Mark Cavendish knapp vor Marcel Kittel und Daniel McLay durch. Mit seinem dritten Tageserfolg eroberte Cavendish das Grüne Trikot von Peter Sagan zurück. In Rangliste der Rekordetappensieger bei der Tour de France belegt Mark Cavendish mit nun 29 Tageserfolgen den zweiten Platz hinter Eddy Merckx und vor Bernard Hinault. Als angriffslustigster Fahrer dieser Etappe wurde Yukiya Arashiro ausgezeichnet, in den weiteren Wertungen gab es keine Änderungen.

Punktewertungen

Bergwertungen

Weblinks 

 6. Etappe der Tour de France 2016
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 06
201606
Arpajon-sur-Cère
Sportveranstaltung in Montauban